Serikornis sungei — вид динозаврів родини Anchiornithidae, що існував у юрському періоді, 165—162 млн років тому.

Назва 
Родова назва Serikornis перекладається з грецької мови як «шовковий птах» та вказує на характерну будову пір'я динозавра.

Відкриття 
Скам'янілі рештки динозавра виявлені у 2014 році у відкладеннях формації Тяоїшань у провінції Ляонін, Китай. Описаний у 2017 році командою бельгійських науковців під керівництвом Уліса Лефевра. Голотип це добре збережений повний скелет динозавра з чіткими відбитками пір'я по всьому тілу, включаючи і на пальцях ніг.

Опис 
Це був пернатий динозавр завдовжки до півметра. Тіло не пристосоване ні для польоту, ні для ширяння. Пір'я повністю симетричне, схоже на пух сучасних птахів. Грудні м'язи та передні кінцівки заслабкі для польоту.

Класифікація 
Існують дві думки щодо родинних зв'язків виду:
 Керівник команди дослідників, що описала вид, Уліс Лефевр помістив вид серед базальних Paraves.

 Натомість, співавтор описання виду Андре Кау виділив для Serikornis та близьких до нього видів окрему родину Anchiornithidae та помістив її у групу Avialae.

Примітки 

Тероподи
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2017